Британи Ен Сноу (; Тампа, 9. март 1986) америчка је глумица. Постала је позната након наступа у сапуници Усмеравајуће светло (1998—2001), за коју је основила Награду за младе глумце.

Потом је глумила у бројним филмовима, као што су: Миротворац (2005), Џон Такер мора да умре (2006), Лак за косу (2007), Матурско вече (2008), Да ли би радије… (2012), Савршени корак (2012), Игра вешала (2017) и -{X}- (2022).

Суоснивач је покрета -{Love Is Louder}-, пројекат непрофитне организације -{The Jed Foundation}-, посвећен заустављању малтретирања у школама. Године 2020. учествовала је у иницијативи -{September Letters}- о подизању свести о менталном здрављу.

Филмографија

Филм 

|-
| 2004.
| Манџурски кандидат
| -{The Manchurian Candidate}-
| Марша Прентис Шо
|
|-
| 2005.
| Миротворац
| -{The Pacifier}-
| Зои Пламер
|
|-
| rowspan="2" | 2006.
| Шаптај срца
| -{Mimi o Sumaseba}-
| Шизуку Цукишима (глас)
|
|-
| Џон Такер мора да умре
| -{John Tucker Must Die}-
| Кејт Спенсер
|
|-
| rowspan="2" | 2007.
| Лак за косу
| -{Hairspray}-
| Амбер фон Тисл
|
|-
|
| -{On the Doll}-
| Балери
|
|-
| rowspan="3" | 2008.
|
| -{Finding Amanda}-
| Аманда Тангерман
|
|-
| Матурско вече
| -{Prom Night}-
| Дона Кепел
|
|-
|
| -{Streak}-
| Бејлин
| кратки филм
|-
| rowspan="2" | 2009.
| Зло и наопако
| -{The Vicious Kind}-
| Ема Гејнсборо
|
|-
|
| -{Black Water Transit}-
| Сардуна
|
|-
| 2010.
|
| -{Janie Jones}-
| Ајрис
|
|-
| 2011.
| 96 минута
| -{96 Minutes}-
| Карли
|
|-
| rowspan="3" | 2012.
| Петунија
| -{Petunia}-
| Робин Макдаугал
|
|-
| Сарвшени корак
| -{Pitch Perfect}-
| Клои Бил
|
|-
| Да ли би радије…
| -{Would You Rather}-
| Ајрис
|
|-
| 2013.
| Сируп
| -{Syrup}-
| Три
|
|-
| 2014.
|
| -{There's Always Woodstock}-
| Џоди
|
|-
| rowspan="2" | 2015.
|
| -{Dial a Prayer}-
| Кора
|
|-
| Савршени корак 2
| -{Pitch Perfect 2}-
| Клои Бил
|
|-
| 2016.
|
| -{The Late Bloomer}-
| Мишел
|
|-
| rowspan="3" | 2017.
|
| -{Bushwick}-
| Луси
|
|-
| Игра вешала
| -{Hangman}-
| Кристи Дејвис
|
|-
| Савршени корак 3
| -{Pitch Perfect 3}-
| Клои Бил
|
|-
| 2019.
|
| -{Someone Great}-
| Блер Хелмс
|
|-
| 2020.
|
| -{Hooking Up}-
| Дарла Бин
|
|-
| 2022.
| -{X}-
| -{X}-
| Боби-Лин Паркер
|
|}

Телевизија 

|-
| 1998—2002.
| Усмеравајуће светло
| -{Guiding Light}-
| Сузан Лемеј
| главна улога
|-
| 1999.
|
| -{Safe Harbor}-
| Сара
| 1 епизода
|-
| 2002—2005.
|
| -{American Dreams}-
| Маргарет Прајор
| главна улога; 61 епизода
|-
| 2004.
|
| -{All That}-
| себе
| 1 епизода
|-
| 2005.
| Режи ме
| -{Nip/Tuck}-
| Аријел Олдерман
| споредна улога; 5 епизода
|-
| 2006.
| Ред и закон: Одељење за специјалне жртве
| -{Law & Order: Special Victims Unit}-
| Џејми Хоскинс
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2009.
| Породични човек
| -{Family Guy}-
| Кенди (глас)
| 1 епизода
|-
| Трачара
| -{Gossip Girl}-
| млада Лили Роудс
| 1 епизода
|-
| rowspan="2" | 2011.
|
| -{Harry's Law}-
| Џена Бекстром
| главна улога; 12 епизода
|-
| Луда љубав
| -{Mad Love}-
| Џулија Свонсон
| 1 епизода
|-
| 2012—2013.
|
| -{Ben and Kate}-
| Лила
| споредна улога; 4 епизоде
|-
| 2013.
| Живети с лудилом: Пет прича
| -{Call Me Crazy: A Five Film}-
| Луси
| ТВ филм
|-
| 2014.
|
| -{An American Education}-
| Сара Милер
| 1 епизода
|-
| rowspan="3" | 2015.
|
| -{Full Circle}-
| Кејти Парера
| споредна улога; 5 епизода
|-
|
| -{CMT Music Awards}-
| себе
| водитељка
|-
|
| -{TripTank}-
| Стејси (глас)
| 1 епизода
|-
| 2016.
| Радохоличари
| -{Workaholics}-
| Ерин Мантини
| 1 епизода
|-
| 2016—2017.
|
| -{Crazy Ex-Girlfriend}-
| Ана Хикс
| споредна улога; 3 епизоде
|-
| 2017.
| Светлуцава и Сјајна
| -{Shimmer and Shine}-
| Надија (глас)
| споредна улога; 3 епизоде
|-
| 2019—2020.
|
| -{Almost Family}-
| Џулија Бечли
| главна улога; 13 епизода
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1986.
Биографије живих особа
Америчке глумице
Америчка дјеца глумци
Америчке гласовне глумице